Ска́ля (Skala) — лужицкая фамилия. Известные носители:

 Скаля, Якуб (1851—1925) — лужицкий общественный деятель.
 Скаля, Ян (1889—1945) — лужицкий общественный деятель, поэт и прозаик.

Двойные фамилии 
 Соколов-Скаля, Павел Петрович (1899—1961) — советский художник-соцреалист, мастер исторической и батальной живописи.

См. также 
 Скала (значения)